Out of This World:
 Out of This World — американское название компьютерной игры Another World.
 Out of This World — студийный альбом шведской глэм-метал-группы Europe, вышедший в 1988 году.
 «» () — американский художественный фильм режиссёра , вышедший в 1945 году. В ролях Эдди Брекен, Вероника Лейк, Диана Линн.
 «Фантастическая девушка» () — американский комедийный телесериал, выходивший на канале NBC с 1987 по 1991 год.